Le terme esclave peut désigner :
 Esclave, un travailleur non libre et généralement non rémunéré ;
 Esclave (ou slavey, anciennement slave), une langue athapascane du Nord parlée dans le Nord-Ouest du Canada ;

Films et séries télévisées 
 Esclave, un film muet français réalisé par Georges Monca et Rose Pansini, sorti en 1922
 Esclave de l’amour (Раба любви), un film russe réalisé par Nikita Mikhalkov, sorti en 1976 ;
 , des films ;
 Esclave des sens, le  de la saison 6 de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 La Belle Esclave, film américain de 1947 réalisé par Charles Lamont.

Sculptures 
 Esclave Atlas, sculpture du grand peintre et sculpteur italien de la Renaissance, Michel-Ange ;
 Jeune Esclave.

Littérature 
 Esclave, une nouvelle de Dino Buzzati.
 Esclave !, un roman français écrit par Pascale Maret et illustré par Philippe Munch.

Sexe 
 Esclavage sexuel, pratique consistant à amener une personne non consentante à diverses pratiques sexuelles ;
 Esclavage sexuel (BDSM), pratique consistant à contrôler sexuellement un partenaire dominé à l’avantage du partenaire dominant ;
 Soumis (BDSM), également appelé « esclave » lors d’un rapport sadomasochiste par son partenaire dominant.

Autres 
 Esclave de la carte, traduction littérale du terme 卡奴 kǎnú ;
 John Brown (esclave), esclave américain de Virginie.

Voir aussi 
 Esclavage aux États-Unis
 Esclavage en Tunisie
 Esclavage à Malte
 Esclavage en Grèce antique
 Esclavage dans la Rome antique
 Esclavage à Bourbon
 Esclave palmiste
 
 Esclavage dans le monde arabo-musulman
 Esclavage salarié
 Esclave a Saint Domingue